L'édition 2022 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Panna Udvardy remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Danka Kovinić, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Bara et Sara Errani.

Faits marquants

Forfaits 
  Carolina Alves, remplacée par  Sára Bejlek
  Gabriela Lee, remplacée par  Ekaterine Gorgodze
  Elizabeth Mandlik, remplacée par  Irina Bara
  Yuki Naito, remplacée par  İpek Öz
  Camila Osorio, remplacée par  María Carlé
  Chloé Paquet, remplacée par  Brenda Fruhvirtová
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Marcela Zacarías
  Mayar Sherif, remplacée par  Darya Astakhova

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Hongroise Panna Udvardy remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Monténégrine Danka Kovinić.

La paire Irina Bara / Sara Errani remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2022
Tennis en novembre 2022